Weimar (Lahn), municipi al land de Hessen a la República Federal d'Alemanya
 Weimar (Turíngia), ciutat del land de Turíngia a la República Federal d'Alemanya
 Assemblea Nacional de Weimar, assemblea parlamentària que va governar a Alemanya del 1919 al 1920
 Brac de Weimar, gos de caça especialment dotat com a gos cobrador
 Classicisme de Weimar, moviment cultural i literari que començà a Alemanya de la mà de Goethe i Schiller 
 Comtat de Weimar, jurisdicció feudal del Sacre Imperi Romanogermànic a l'àrea de l'actual estat de Turíngia (Alemanya)
 Comtat de Weimar-Orlamünde, jurisdicció feudal del Sacre Imperi Romanogermànic al territori de l'actual Turíngia
 Constitució de Weimar, constitució d'Alemanya sancionada el 1919
 República de Weimar, règim polític d'Alemanya des del final de la Primera Guerra Mundial i la desaparició del Segon Reich, fins a l'arribada al poder d'Adolf Hitler 
 Sachsen-Weimar-Eisenach, ducat membre del Sacre Imperi de la dinastia dels ernestins, al territori de l'actual Turíngia